Vepsänjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vepsänjärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Vepsänjärvi (sjö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar